Johann Ernst Bach puede hacer referencia a:
 Johann Ernst Bach (1683-1739), organista alemán.
 Johann Ernst Bach (1722-1777), organista alemán.